El nombre Luis Luna puede referirse a:

 Luis Luna Barragán (1928-2012), futbolista mexicano;
 Luis Luna Moreno (1950-), conservador de museos español;
 Luis Luna Quinteros (1988-), futbolista ecuatoriano.